Hasan II – władca Maroka z dynastii Idrysydów (954–974)
 Hasan II - imam nizarytów (1162 - 1166)
 Hasan II – szarif Mekki (1394-1425) 
 Hasan II – król Maroka z dynastii Alawitów (1961–1999)